Берендино:
 Берендино — деревня в Воскресенском районе Московской области
 Берендино — посёлок станции в Воскресенском районе Московской области
 Берендино — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Воскресенском районе Московской области